Кристиан Юлиус Вильгельм Шиде (, 3 февраля 1798 — 1836) — немецкий ботаник и врач.

Биография 
Кристиан Юлиус Вильгельм Шиде родился в городе Кассель 3 февраля 1798 года.

Шиде учился в Берлинском университете имени Гумбольдта и в Гёттингенском университете. В 1825 году он получил учёную степень в Гёттингене.

Кристиан Шиде умер в Мексике в декабре 1836 года.

Научная деятельность 
Кристиан Юлиус Вильгельм Шиде специализировался на семенных растениях.

Научные работы 
 Über Bastarde im Pflanzenreich. In: Flora oder Botanische Zeitung; 1824, Nr. 7, S. 97—112.
 De plantis hybridis sponte natis. Göttingen: Cassellis Cattorum, Dissertation 1825.

Почести 
В его честь был назван род растений Schiedea семейства Гвоздичные и род растений Schiedeella семейства Орхидные.

Примечания

Литература 
 Robert Zander; Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold (Hrsg.): Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Медики по алфавиту
Медики Германии